Wogulka (russisch ) ist der Name folgender Flüsse in Russland:
 Wogulka (Bolschaja Njasma), Nebenfluss der Bolschaja Njasma
 Wogulka (Darja), Nebenfluss der Darja
 Wogulka (Jaiwa), Nebenfluss der Jaiwa
 Wogulka (Jelowka), Nebenfluss der Jelowka
 Wogulka (Njar), Nebenfluss des Njar
 Wogulka (Nördliche Soswa), Nebenfluss der Nördlichen Soswa
 Wogulka (Sylwa), Nebenfluss der Sylwa
 Wogulka (Tagil), Nebenfluss des Tagil